Luis Vinicius da Silva Matos (nacido el 26 de enero de 1995) es un futbolista brasileño que se desempeña como defensa.

En 2014, Vinicius se unió al Vitória. Después de eso, jugó en el Vegalta Sendai.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Esporte Clube Vitória
Futbolistas del Vegalta Sendai